Hindenburg kan avse:

 Luftskeppet Hindenburg – ett tyskt luftskepp (zeppelinare) som fattade eld 1937 i Lakehurst, New Jersey
 Hindenburg (film) – en amerikansk film från 1975 om haveriet, originaltitel The Hindenburg
 Hindenburg Omen – en signal som indikerar en trolig börskrasch, namngiven efter Hindenburgkatastrofen
 Hindenburg (roman) – en roman från 2012 av Susanna Lundin
 Hindenburgprogrammet – ett tyskt rustningsprojekt under första världskriget
 SMS Hindenburg – en slagkryssare byggd för den kejserliga tyska flottan år 1917
 Brännpunkt Hindenburg – material till rollspelet Mutant från 1988

Personer 
 Arthur Hindenburg (1832–1913), dansk jurist och politiker
 Carl Friedrich Hindenburg (1741–1808), en tysk matematiker
 Karl Friedrich Hindenburg (1741–1808), matematiker
 Oskar von Hindenburg (1883–1960), son till den tidigare tyska presidenten, Paul von Hindenburg
 Paul von Hindenburg (1847–1934), tysk general i första världskriget och Tysklands president (1925–1934)
 Theodor Hindenburg (1836–1919), dansk politiker född

Geografi 
 Hindenburg, Hohenberg-Krusemark – i Hohenberg-Krusemark i Sachsen-Anhalt, Tyskland
 Hindenburg O.S. – i Oberschlesien, namnet på en stad i Schlesiens vojvodskap i södra Polen från 1915 till 1945, se Zabrze
 Hindenburglinjen – en tysk försvarslinje på västfronten under första världskriget
 Hindenburgdamm – en järnvägsbank mellan ön Sylt och fastlandet i norra Tyskland
 Hindenburg (bergskedja) – en bergskedja i Papua Nya Guinea

Tyska efternamn